Dobré est un toponyme peut désigner

Dobré en Côte d'Ivoire.

Dobré, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové.

Voir aussi 
 Dobré Pole une commune en République tchèque.